Радика́л (, от  — «корень»):

В химии 

Углеводородный радикал — группа атомов, содержащая углеводородный остаток в молекулах.
Радикал — по представлениям А. Л. Лавуазье, группа атомов, переходящих без изменения из одного соединения в другое.
Свободные радикалы — атомы или группы связанных между собой атомов, характеризующиеся наличием неспаренных электронов.

В математике 
 Радикал (от лат. radix — корень) — знак извлечения арифметического корня (√ — изменённая латинская буква r), а также число или выражение, являющееся результатом извлечения корня. Отсюда выразимость в радикалах.
 Радикал билинейной формы — ортогональное дополнение линейного пространства относительно билинейной формы.
 Радикал целого числа — число, равное произведению простых делителей целого числа.

В лингвистике 

Радикал — то же, что иероглифический ключ.

В обществе и политике 

Радикал — сторонник радикализма, то есть бескомпромиссный выразитель каких-либо взглядов, как правило — связанных с глубокими преобразованиями в общественном устройстве.
Радикал — член какой-либо Радикальной партии.

Предприятия 
 ОАО Завод «Радикал» — бывший химический завод в г. Киев (Украина), крупный источник загрязнения ртутью.

Примечания